Die Nemzeti Bajnokság 1950 war die 48. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum zweiten Mal Honvéd Budapest. Aufgrund der Umstellung des Spieljahres auf das Kalenderjahr wurden alle Spiele im zweiten Halbjahr 1950 ausgetragen.

Modus 
Die Saison wurde als Einfachrunde ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die vier Letztplatzierten mussten absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1950a
Fußballsaison 1950